Gare de Lardenne
 Gare de Lardenne-Bourg
 Gare de Lardenne-Rond-Point

Lardenne